Wiener Lautsprecher Manufaktur
 Windows Live Mail
 Windows Live Messenger
 Wolf-Lundmark-Melotte – galaktyka z Grupy Lokalnej
 Workload Manager – komponent systemów operacyjnych z rodziny MVS/ESA
 Wiki Loves Monuments